Plaats in Indonesië
 Sumberkembar (Pacet), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Sumberkembar (Pakuniran), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java